Sporting Clube de Portugal eller Sporting CP är en idrottsförening från Lissabon, Portugal, grundade 1906. Den är mest känd för sin fotbollssektion. Andra sektioner är:
 Sporting CP (futsal)
 Sporting CP (basket)
 Sporting CP (handboll)
 Sporting CP (damfotboll)
 Sporting CP (strandfotboll)
 Sporting CP (biljard)
 Sporting CP (bordtennis)
 Sporting CP (cykling)
 Sporting CP (rullskridskohockey)
 Sporting CP (rugby union)
 Sporting CP (volleyboll)

Sportklubbar i Portugal